Vigilia hace referencia a varios artículos:

Definición
 Vigilia, el estado de conciencia de quien se halla despierto.

Religión
 Vigilia evangélica, reunión de la iglesia, o un grupo de miembros de la iglesia, que se realiza durante toda una noche o parte de la misma (media vigilia), con el propósito de orar, estudiar, y estar más en comunión con Dios.
 Vigilia o víspera (día), precede a una festividad de la iglesia católica.
 Vigilia Pascual, celebración de la noche del Sábado Santo a la madrugada del Domingo de Resurrección.

Gastronomía
 Huevos de vigilia
 Potaje de vigilia